Die 18. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft 1949/50 fand vom 3. bis 4. Dezember 1949 in Rheydt in der Stadthalle statt.

Es war die vierte Deutsche Meisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Verein TTK Fortuna Rheydt. Heinz Raack wurde zum dritten Mal nach 1941 und 1948 Deutscher Meister im Einzel. Auch im Doppel mit Günter Felske holte er den Titel. Im Dameneinzel siegte Hilde Bussmann. Es war ihr sechster Titelgewinn seit 1936. Das Doppel gewannen Erika Richter und Uschi von Puttkamer, im Gemischten Doppel (Mixed) setzten sich Bernhard Vossebein/Ilse Lohmann durch.

Mit Ausnahme von Astrid Krebsbach waren alle deutschen Spitzenspieler am Start.

Am Vortag dieser DM, am 2. Dezember 1949, wurde in Rheydt auch der Deutschlandpokal der Herren ausgetragen. Hier waren viele der DM-Teilnehmer bereits aufeinander getroffen.

Alle Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Gemischtes Doppel

Einzelnachweise

Literatur 
 Vorbericht: Zeitschrift DTS, 1949/23, Seite 3–4
 Ausführliche Berichte und Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1949/24, Seite 3–5
	

1950
Tischtennisveranstaltung 1949
Sportveranstaltung in Mönchengladbach